Ракета-носитель малой грузоподъёмности — орбитальная ракета-носитель, способная поднимать до 2000 кг (по классификации НАСА) или до 5000 кг (по классификации Роскосмос) полезной нагрузки до низкой околоземной орбиты (НОО). Следующая более крупная категория состоит из ракет-носителей среднего класса.

Первой ракетой-носителем малой грузоподъёмности была ракета «Спутник», запущенная Советским Союзом на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 4 октября 1957 года ракета-носитель «Спутник» была использована для запуска первого в мире спутника, выведя спутник «Спутник-1» на низкую околоземную орбиту. В ответ НАСА попыталось запустить ракету Vanguard. Однако попытка запуска Авангард TV3 провалилась: запуск спутника Эксплорер-1 31 января 1958 года с использованием ракеты Юнона-1 стал первым успешным орбитальным запуском НАСА. Миссия Авангард-1 стала вторым успешным орбитальным запуском НАСА. Это стало началом космической гонки.

С конца 1950-х годов ракеты-носители малой грузоподъемности продолжали выводить полезные грузы в космос. Ракеты-носители средней грузоподъемности, ракеты-носители большой грузоподъемности и ракеты-носители сверхтяжелой грузоподъемности также были обширно разрабатывались, но не смогли полностью заменить малые ракеты-носители.

Список ракет-носителей малой грузоподъемности

Примечания

Заметки